Вальтух () — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители:

 Вальтух, Адольф (Арнольд; 1837—1907) — украинский и британский медик и шахматист.
 Вальтух, Виктор (1875—1953) — британский шахматист, сын Адольфа (Арнольда) Вальтуха.
 Вальтух, Иосиф Арнольдович (1861—1914) — украинский медик, сын Адольфа (Арнольда) Вальтуха.
 Вальтух, Марк (1830—1901) — итальянский драматург, переводчик и публицист, брат Адольфа (Арнольда) Вальтуха.
 Вальтух, Константин Куртович (1931—2017) — российский экономист, член-корреспондент РАН.